Mestaruusliiga 2022/2023 – 67. sezon mistrzostw Finlandii w piłce siatkowej zorganizowany przez Fiński Związek Piłki Siatkowej (Suomen Lentopalloliitto). Zainaugurowany został 25 września 2022 roku.

W rozgrywkach uczestniczyło 11 drużyn. Do najwyższej klasy rozgrywkowej dołączył mistrz 1-sarja – . Zespoły rywalizowały w fazie zasadniczej, fazie play-off oraz fazie play-out.

System rozgrywek 
Mestaruusliiga w sezonie 2022/2023 składała się z fazy zasadniczej, fazy play-off oraz fazy play-out.

Faza zasadnicza 
W fazie zasadniczej 11 drużyn rozegrało ze sobą po trzy spotkania. Do fazy play-off awansowało 8 najlepszych drużyn. Zespoły z miejsc 10-11 trafiły do fazy play-out, natomiast ten, który zajął 9. miejsce, zakończył udział w rozgrywkach.

Faza play-off 
Ćwierćfinały
W ćwierćfinałach fazy play-off uczestniczyło osiem najlepszych zespołów fazy zasadniczej. Pary ćwierćfinałowe utworzone zostały na podstawie miejsc zajętych przez poszczególne drużyny w fazie zasadniczej według klucza: 1-8; 2-7; 3-6; 4-5. Rywalizacja toczyła się do trzech zwycięstw ze zmianą gospodarza po każdym meczu. Gospodarzem pierwszego meczu w parze był zespół, który w fazie zasadniczej zajął wyższe miejsce. Jeżeli odległość między drużynami przekraczała 300 km, wówczas zmiana gospodarza następowała po dwóch meczach, a gospodarzem pierwszych dwóch meczów był zespół, który w fazie zasadniczej zajął wyższe miejsce.

Zwycięzcy w poszczególnych parach awansowali do półfinałów, przegrani natomiast zostali sklasyfikowani na miejscach 5-8 na podstawie pozycji z fazy zasadniczej.

Półfinały
W półfinałach fazy play-off uczestniczyli wygrani w parach ćwierćfinałowych. Pary półfinałowe powstały na podstawie miejsc z fazy zasadniczej, tj. pierwszą parę utworzyła drużyna, która w fazie zasadniczej zajęła najwyższe miejsce spośród drużyn uczestniczących w półfinałach oraz ta, która zajęła najniższe miejsce, drugą parę – dwa pozostałe zespoły. Rywalizacja toczyła się na zasadach analogicznych co w ćwierćfinałach.

Zwycięzcy w poszczególnych parach uzyskali awans do finału, przegrani natomiast rywalizowali o 3. miejsce.

Mecze o 3. miejsce
O 3. miejsce grali przegrani w parach półfinałowych. Rywalizacja toczyła się do dwóch zwycięstw. Gospodarzem pierwszego meczu była drużyna, która w fazie zasadniczej zajęła niższe miejsce, natomiast drugiego i potencjalnie trzeciego meczu – ta, która w fazie zasadniczej zajęła wyższe miejsce.

Finały
O mistrzostwo grali zwycięzcy w parach półfinałowych. Rywalizacja toczyła się do czterech zwycięstw. Gospodarzem pierwszego, czwartego, piątego i siódmego meczu była drużyna, która w fazie zasadniczej zajęła wyższe miejsce, natomiast drugiego, trzeciego i szóstego spotkania ta, która w fazie zasadniczej zajęła niższe miejsce.

Faza play-out 
W fazie play-out uczestniczyły drużyny, które w fazie zasadniczej zajęły miejsca 10-11. Rywalizacja toczyła się do trzech zwycięstw ze zmianą gospodarza gospodarza po każdym meczu. Gospodarzem pierwszego meczu w parze był zespół, który w fazie zasadniczej zajął 10. miejsce.

Zwycięzca w parze utrzymał się w najwyższej klasie rozgrywkowej, przegrany natomiast trafił do baraży, gdzie walczył o utrzymanie z mistrzem 1. sarja.

Drużyny uczestniczące

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela

Przypisy

Bibliografia 
 

Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Finlandii
2022 w piłce siatkowej
2023 w piłce siatkowej
2022 w Finlandii
2023 w Finlandii